Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1968 zum fünften Mal ausgetragen und fanden vom 17. bis 18. Februar wie in den Jahren zuvor in der Dynamo-Sporthalle im Sportforum von Ost-Berlin statt, bei denen in 20 Disziplinen (12 Männer/8 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Bei den Männern gelang es fünf Athleten (Gollos (55 m), Koch (400 m), Hermann (1500 m), Stotz (55 m Hürden) und Bär (Stab) sowie der Staffel vom SC Leipzig (4 × 2 Runden)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen drei Athletinnen (Kühne (400 m), Balzer (55 m Hürden) und Löhnert (Weit) sowie der Staffel vom SC Dynamo Berlin (4 × 1 Runde)) gelang. Für die Frauenstaffel vom SC Dynamo Berlin war es der Fünfte, für die Männerstaffel vom SC Leipzig der Vierte und für Rita Kühne sowie Hartmut Koch der dritte Titel in Folge.

Die sportlichen Höhepunkte dieser Meisterschaften waren die neuen DDR-Hallenbestleistungen im Hochsprung von der 17-jährigen Rita Schmidt und von Thomas Schulze, im Weitsprung von Bärbel Löhnert sowie über 55 m Hürden von Richard Stotz.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Ingrid Tiedtke und Hartmut Koch. Mit insgesamt 7 Gold-, 5 Silber- und 2 Bronzemedaillen stellte wie in den Jahren zuvor der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1968
Leichtathletikveranstaltung 1968
Leichtathletikwettbewerb in Berlin
Berlin-Alt-Hohenschönhausen